Osoby o tym nazwisku:
 Emil Mentel – polski wojskowy
 Ewa Mentel – polska wokalistka jazzowa
 Halina Mentel – polska samorządowiec i nauczycielka
 Łukasz Mentel – polski futsalista
 Marcin Mentel – polski gitarzysta rockowy
 Miroslav Mentel – słowacki piłkarz